Imbabura bezeichnet:
 Imbabura (Vulkan), Vulkan in Ecuador
 Provinz Imbabura, Provinz in Ecuador
 Imbabura SC, ecuadorianischer Fußballverein